Евридика (; ) може да се отнася за:

В древногръцката митология:
 Евридика, нимфа, съпруга на Орфей
 Евридика, съпруга на Креон (цар на Тива)
 Евридика, съпруга на цар Ил от Троя, майка на Лакедемон
 Евридика, дъщеря на Лакедемон, съпруга на Акрисий
 Евридика, дъщеря на Пелопс
 Евридика, дъщеря на Амфиарай
 Евридика, съпруга на Еней, наричана Креуза
 Евридика, съпруга на Ликург
 Евридика, дъщеря на Данай
 Евридика, една Нереида, дъщеря на Нерей
 Евридика, дъщеря на Климен, съпруга на Нестор
 Евридика, съпруга на Нелей

Царици:
 Евридика, съпруга на Аминта I Македонски, майка на Александър I Македонски
 Евридика, съпруга на Аминта III, майка на Филип II Македонски
 Евридика, съпруга на македонския цар Филип II Македонски
 Клеопатра Евридика, съпруга на Филип II Македонски
 Евридика, дъщеря на Аминта IV Македонски, съпруга на Филип III Аридей
 Евридика I, дъщеря на Антипатър, съпруга на Птолемей I Сотер
 Евридика, дъщеря на Лизимах, съпруга на цар Антипатър I Македонски
 Евридика, съпруга на Деметрий I Полиоркет

Други:
 (75) Евридика, астероид